Los saurópodos (Sauropoda) son un infraorden de dinosaurios sauropodomorfos que vivieron desde el Triásico Superior hasta el Cretácico Superior (hace aproximadamente 210 y 66 millones de años, desde el Noriense hasta el Maastrichtiense), en lo que hoy es América, Asia, Europa, África, Oceanía y la Antártida. Eran herbívoros y eran cuadrúpedos.

Descripción 

Los saurópodos eran dinosaurios de enormes proporciones, los cuales exhibían un característico cuello largo, una cabeza pequeña, patas gruesas y una cola robusta. Los cuellos de los saurópodos podían presentar 10 o más vértebras cervicales. Por lo general, los dientes de los saurópodos eran espatulados o lanceolados, por lo que no resultaban efectivos para la  masticación. Debido a ello, los saurópodos ingerían piedras denominadas gastrolitos, las cuales facilitaban los procesos de digestión al remoler los vegetales en la molleja. Las aves modernas (al no poseer dientes) y los cocodrilos emplean el mismo sistema. 
~
Los saurópodos eran animales de hábitos gregarios, lo cual es corroborado por huellas fósiles y grandes zonas de nidificación descubiertas en Argentina e India.

Los primeros registros de saurópodos datan del Triásico superior, donde reemplazaron a los prosaurópodos. Ya para el Jurásico superior (hace aproximadamente 150 millones de años), los saurópodos estaban ampliamente distribuidos en el mundo, en especial los diplodócidos y los braquiosáuridos. Hacia finales del período Cretácico, la única rama de saurópodos que sobrevivía era la de los titanosáuridos. Los saurópodos habitaron en todos los continentes incluyendo la Antártida.

Respecto a la evolución de la locomoción cuadrúpeda en los saurópodos, varios prosaurópodos y otros miembros del grupo Sauropodomorpha, antecesores de estos, presentaron posturas bípedas (como Saturnalia) o mixtas (como Aardonyx). Descubrimientos recientes de esqueletos de embriones y crías de prosaurópodos bípedos como Massospondylus sugieren que estos debieron adoptar una postura cuadrúpeda en su infancia, por lo que actualmente se piensa que el cuadrupedalismo en los saurópodos evolucionó a través de un proceso de neotenia.

Sistemática 
Sauropoda se considera como el clado más inclusivo que contiene a Saltasaurus loricatus (Bonaparte & Powell, 1969) pero no a Jingshanosaurus xinwanensis (Zhang & Yang 1994) y al Mussaurus patagonicus (Pol & Powell 2005). Son todos los sauropodomórfos más cercanos a Saltasaurus que a los plateosaurios.

Taxonomía 
 Infraorden Sauropoda
 Ammosaurus
 Anchisaurus
 Isanosaurus?
 Kotasaurus
 Blikanasaurus?
 Barapasaurus
 Chinshakiangosaurus
 Ohmdenosaurus
 Spinophorosaurus
 Tazoudasaurus
 Vulcanodon
 Zizhongosaurus
 Clado Eusauropoda
 Omeisaurus 
 Euhelopus 
 Cetiosaurus 
 Amygdalodon 
 Patagosaurus 
 Shunosaurus
 Mamenchisaurus
 Tehuelchesaurus 
 Clado Turiasauria
 Clado Neosauropoda
 Haplocanthosaurus
 Jobaria?
 Superfamilia Diplodocoidea
 Familia Dicraeosauridae
 Familia Diplodocidae
 Familia Rebbachisauridae
 Clado Macronaria
 Abrosaurus
 Aragosaurus
 Camarasaurus
 Clado Titanosauriformes
 Familia Brachiosauridae
 Clado Titanosauria

Filogenia 
Cladograma de Wilson, 2002.

Véase también 
 Brontomerus mcintonshi, (2011-Utah)

Referencias

Enlaces externos